Main Event peut désigner :
WWE Main Event, une émission de télévision de catch produite par la  ;
 Le tournoi principal des  ;
Main Event, un système d'arcade créé par SNK ;
Main Event, un jeu vidéo créé par SNK ;
, un terme utilisé dans le domaine du catch.

Voir aussi